Pohlmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Pohlmeyer (1887–1955), deutscher Offizier, zuletzt SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
 Klaus Pohlmeyer (1938–2008), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Markus Pohlmeyer (* 1969), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Victor Pohlmeyer (1823–1898), deutscher Ingenieur und Erfinder

Siehe auch:

 Pohlmeier